Mocidade Independente de Santos foi uma escola de samba de Santos em São Paulo.Em 2008 foi a última colocada do grupo principal da cidade. Encerrou suas atividades.

Escolas de samba da Baixada Santista